Les termes siège de Gorinchem ou siège de Gorkum peuvent faire référence à l'un de ces évènements :
 Siège de Gorinchem (1402) ;
 Siège de Gorinchem (1417) ;
  ;
 Siège de Gorinchem (1813-1814).